

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Aldrich – città della Contea di Wadena, Minnesota
 Aldrich – villaggio della Contea di Polk, Missouri

Persone 
 Louis Aldrich (1843-1901) – attore teatrale statunitense